Грациани () — итальянская фамилия.

Известные носители

A 
  () (1839—1918) — итальянский археолог.
  () — итальянский актёр.
 Грасиани, Альфредо (1965—2021) — аргентинский футболист, нападающий.
  () (1892—1950) — итальянский солдат, участник Первой и Второй мировых войн, участник компаний в Эфиопии и гражданской войны в Испании.
  () (Генрих) (род. 1930) — французский актёр, сценарист и режиссёр.
  () (род. 1951) — французский писатель и поэт.
  () (1930—2007) — итальянский политик.
 Грасиани, Ариэль (род. 1971) — эквадорский футболист, также выступал в Аргентине.
  (1865—1944) — итальянский экономист.
  (1933–2014) — итальянский экономист и сенатор.

Б 
  () (профессиональный псевдоним) (род. 1925) — модель и пресс-агент Юбера де Живанши.
 Грациани, Бонифацио () (1604/05—1664) — итальянский композитор.

В 
 Грациани, Винченцо — оперный певец.

Г 
  () (род. 1975) — итальянский футболист
 Гаспар Грациани (1580?—1620) — господарь Молдавского княжества (1619—1620).
  () (1896—1986) — итальянский баскетболист и бейсболист, тренер

Д 
  () (1893—1976) — итальянский предприниматель.
 Грациани, Джироламо () (1604—1675) — (Иероним) итальянский поэт и писатель.
  () (1762—1835) — итальянский скульптор
  () (1915—1998) — итальянский генерал и пилот
  () (род. 1944) — итальянский архиепископ

Ж 
  () (1859—1932) французский генерал.

И 
  () (1945—1997) — итальянский автор и исполнитель песен, гитарист
 Грациани, Исаак (Зико) (1924—2003) — израильский дирижёр, композитор, аранжировщик.

К 
  () (ум. 1787) — итальянский виолончелист и композитор.
  () (род. 1943) — итальянский юрист и политик.

М 
  () (род. 1988) — хорватский скрипач.

П 
  () (1925—2012) — французский политик.

Р 
 Грациани, Райнальдо (, 1506—1510) — глава ордена францисканцев.
 Грациани, Родольфо (1882—1955) — итальянский военный и государственный деятель.

С 
  () (род. 1930) — итальянский актёр и актёр озвучивания (150 ссылок в итальянской Википедии).

Т 
 Грациани, Тиберио — главный редактор итальянского журнала Eurasia.
  () (род. 1973) — (Энтони?) американский футболист, квотербек

Ф 
 Грациани, Франческо (род. 1951) — итальянский футболист. Чемпион мира 1982 года.
 Грациани, Франческо () (1828—1901) — итальянский оперный баритон и преподаватель вокала.

Э 
 Грациани, Эрколе (младший) (1688—1765) — итальянский художник.

Примечания